McQuay ist der Familienname folgender Personen:

 Mike McQuay (1949–1995), US-amerikanischer Science-Fiction-Autor
 Stan McQuay (* 1983), US-amerikanischer Bodybuilder
 Tim McQuay, US-amerikanischer Westernreiter
 Tony McQuay (* 1990), US-amerikanischer Leichtathlet